Рунку Маре има више значења:

 Рунку Маре (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Рунку Маре (Олт), насеље у округу Олт у Румунији